Aleksandra Went (ur. 1976 w Gdańsku) – fotograf, autorka wideo, instalacji, performance. Współpracowniczka Alicji Karskiej.

Życiorys 
Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem w 2003 roku w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego.

Wspólnie z Alicją Karską, druga nagroda w 14th Film -Video Competition, w ramach 48th IFHP World Congress w Oslo, w Norwegii (2004), trzecie miejsce w konkursie The One Minutek (2006), stypendium pobytowe w MAP XXL w Żylinie (2006).

W swoich indywidualnych realizacjach koncentruje się przede wszystkim na kwestiach pamięci i obecności, a także wzajemnych relacjach interpersonalnych i kształtowaniem swojej prywatności/intymności przy pomocy uniwersalnych rekwizytów. Jej praca Mo-je po-ko-je z 2004 roku to fotografie wnętrz mieszkalnych, pustych, lecz ze wszelkimi atrybutami (nie)obecności ludzi, utrwalone na elementach stałego wyposażenia tych przestrzeni – płytkach PCV, kafelkach ceramicznych, drewnianych parkietowych klepkach i in., jednym słowem – na nośnikach, które na co dzień są niemymi świadkami naszych zmagań, regularnej krzątaniny. Pracuje w duecie z Alicją Kraską.

Bibliografia 
 Pierwsza wersja hasła pochodzi ze Słownika Młodej Polskiej Kultury Tekstylia bis, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Linki zewnętrzne 
 Aleksandra Went i Alicja Karska
  Aleksandra Went & Alicja Karska
 Alicja Karska i Aleksandra Went, culture.pl

Artyści multimedialni
Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Polscy fotografowie współcześni
Polscy rzeźbiarze
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Gdańsku